Szokásjog az angolszász jogrendszerű országokban alkalmazott jogrendszer
 Szokásjog magyar rövidfilm (2019)